Dongfeng kan syfta på:

Dongfeng – en kinesisk fordonstillverkare
 Dongfeng Commercial Vehicles – en kinesisk lastbilstillverkare som ägs av statliga Dongfeng och svenska Volvo
 Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile – en kinesisk biltillverkare som ägs av Dongfeng och PSA
Dongfeng (missil) – en kinesisk missilfamilj

Geografi
Dongfeng, Jiamusi – ett stadsdistrikt i Jiamusi i Kina
Dongfeng, Liaoyuan – ett härad i Jilin-provinsen i Kina
Dongfeng (häradshuvudort)
Dongfeng (köping i Kina, Guizhou)
Dongfeng (socken i Kina, Hunan, lat 26,36, long 113,61)
Dongfeng (socken i Kina, Hunan, lat 25,08, long 112,74)
Dongfeng (socken i Kina, Shandong)
Dongfeng (socken i Kina, Henan, Anyang Shi)
Dongfeng (socken i Kina, Henan, lat 33,49, long 115,19)
Dongfeng (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 27,10, long 118,50)
Dongfeng (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 47,41, long 127,10)
Dongfeng (köpinghuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,97, long 122,27)

WP:Projekt Kina